Zillig ist der Familienname folgender Personen: 
 Hermann Zillig (1893–1952), deutscher Weinbaukundler
 Johannes Zillig (1934–2007), deutscher Journalist und Parteifunktionär
 Peter Zillig (1855–1929), deutscher Pädagoge
 Werner Zillig (* 1949), deutscher Schriftsteller
 Winfried Zillig (1905–1963), deutscher Komponist, Musiktheoretiker und Dirigent
 Wolfram Zillig (1925–2005), deutscher Molekularbiologe

Siehe auch:
 Zillich